Labe steht für:

 Labe, tschechischer Name der Elbe, Fluss in Mitteleuropa
 Labe (Jindřichov) (deutsch Elbe, auch Hohe Elbe), Ansiedlung in der Gemeinde Jindřichov, Okres Šumperk, Olomoucký kraj, Tschechien
 Labe, Insel der Inselgruppe Vavaʻu, Tonga, siehe Lape